Plaats in Indonesië
 Tegalsiwalan (onderdistrict), een onderdistrict in het bestuurlijke gebied Probolinggo in de provincie Oost-Java
 Tegalsiwalan (plaats), een plaats in het bestuurlijke gebied Probolinggo in de provincie Oost-Java